Джон Фицалан (; 14 сентября 1245 — 18 марта 1272) — английский аристократ, 7-й граф Арундел, лорд Клан и Освестри. Сын Джона Фицалана, 6-го графа Арундела, лорда Клана и Освестри, и Мод де Вердун.

Джон Фицалан был женат на Изабель де Мортимер, дочери Роджера де Мортимера, барона Вигмора. От этого брака имел детей:
 Ричард Фицалан (1267—1302), 8-й граф Арундел, лорд Клан и Освестри. Был женат на Алисе Салуццо, дочери Томмазо I, маркиза Салуццо, и Алоизии ди Чева.
 Матильда Фицалан (ум. до 1330), жена Филиппа Бёрнелла, мать Эдуарда, 1-го барона Бёрнелла.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия дома Арундел на сайте Мирослава Марека 
 Фонд средневековой генеалогии 
 Сайт The Peerage.com. 

Джон
7